Die Spur führt zum Hafen bezeichnet:
 Die Spur führt zum Hafen (1951), einen US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahre 1951
 Die Spur führt zum Hafen (1954), einen tschechoslowakischen Spielfilm aus dem Jahre 1954